Czagda – wieś w Rosji, w Jakucji na obszarze rejonu ałdańskiego.
 Czagda – wieś w Rosji, w Jakucji na obszarze ułusu kobiajskiego.